Das Hockeyturnier der Herren bei den Olympischen Spielen 2020 wurde vom 24. Juli bis 5. August 2021 ausgetragen. Insgesamt nahmen 12 Mannschaften teil. Die belgische Mannschaft gewann die erste Hockey-Goldmedaille für Belgien überhaupt, die indische Mannschaft gewann die erste Hockey-Medaille für Indien seit 1980.

Qualifikation 
Folgende 12 Mannschaften hatten sich qualifiziert:

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Weblink 
 Hockey auf der Homepage der Spiele

Männer
Sportveranstaltung in Shinagawa